Simmering – dzielnica Wiednia
 simmerring (pierścień Simmera) – rodzaj uszczelnienia